Capece Minutolo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Capece Minutolo (Antonio Capece Minutolo di Canosa; 1768–1838), italienischer Fürst und Politiker 
 Irma Capece Minutolo (* 1935), italienische Sängerin (Sopran) und Schauspielerin